Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин 2014 года прошёл в Бангкоке (Таиланд) с 10 по 15 июня. Турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров в основной программе и по круговой системе в блице. В основной программе участвовали 12 спортсменок из 4 стран, в блице 8 из 3 стран. Одновременно проводился Чемпионат Азии среди мужчин и в других возрастных категориях. В основной программе впервые чемпионкой Азии стала представительница Китая — Алатэнхуа, второе место заняла представительница Монголии Моломжамцын Одгэрэл, третье место у китаянки Бо Лянь. Алатэнхуа победила и в блице. Второе место у представительницы Узбекистана Сайеры Юлдашевой, третье у монголки Гомбосурэнгийн Энхтуя.

Результаты

Основная программа

Блиц

Ссылки 
 Результаты на сайте Азиатской конфедерации шашек

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2014 год в шашках
Июнь 2014 года
Спорт в Таиланде в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Чемпионаты Азии в 2014 году